Miljevac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Miljevac, un village situé dans la municipalité de Nevesinje et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Miljevac, un village situé dans la municipalité de Podstrana, comitat de Split-Dalmatie ;
Miljevac, un village situé dans la municipalité de Slunj, comitat de Karlovac.